O Troféu Internet de 2014 foi a 12ª edição do Troféu Internet, que premiou os melhores artistas da televisão e da música brasileira do ano de 2013. Foi apresentada durante a 53ª edição do Troféu Imprensa, transmitida pelo SBT em 27 de abril de 2014.

Vencedores e indicados 

Os vencedores estão em negrito.

Ver também 
 53º Troféu Imprensa

Ligações externas 
 Página oficial

Edições do Troféu Internet
2014 na televisão no Brasil